Engels voor elegie
Elegy (band), een Nederlandse powermetalband
Elegy (Amorphis), een album van Amorphis
Elegy (ep), een ep uit 2005 van Leaves' Eyes
Elegy (film), een Amerikaanse film uit 2008
Elegy (Gordon Giltrap), een album van Gordon Giltrap
Elegy (Jef de Roode), een album van Jef de Roode
Elegy (The Nice), een album van The Nice
Elegy (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
Elegy (The X-Files), een aflevering van The X-Files
Elegy (the fine recording company), voormalig Nederlands platenlabel
Elegy (Illumishade), een single van de Zwiterse rock-metalband Illumishade